Der FA Cup () ist ein nationaler thailändischer Fußballwettbewerb. Der Pokalwettbewerb wurde von 1980 bis 2001 jährlich abgehalten mit Ausnahme der Jahre 1982–1983 und 1986–1992. Der FC Bangkok Bank gewann die ersten beiden Ausgaben des Wettbewerbs. Rekordhalter ist mit fünf Titeln Buriram United. Nach 8-jähriger Abstinenz wurde 2009 der Wettbewerb von der Football Association of Thailand wieder fortgeführt. Starttermin war der 27. Juni 2009. Daran teilnehmen sollen alle Vereine der drei ersten Ligen, sowie Mannschaften und Vereine aus den Ligen darunter. Auch Universitäts- und Schulmannschaften dürfen teilnehmen. Der Gewinner des Finals darf als Vertreter Thailands am AFC Cup teilnehmen.

Sieger nach Jahr

1980 bis 2001

2002 bis 2008 
Von 2002 bis 2008 wurde kein FA Cup ausgetragen.

2009 bis heute 

 *Aufgrund des Todes von König Bhumibol Adulyadej wurde der Wettbewerb 2016 im Halbfinale abgebrochen und allen vierverbliebenen Teilnehmern (Chainat Hornbill FC, Chonburi FC, Ratchaburi Mitr Phol, Sukhothai FC) der Titel zugesprochen.

Rangliste 

 *Aufgrund des Todes von König Bhumibol Adulyadej wurde der Wettbewerb 2016 im Halbfinale abgebrochen und allen vier
verbliebenen Teilnehmern (Chainat Hornbill FC, Chonburi FC, Ratchaburi Mitr Phol, Sukhothai FC) der Titel zugesprochen.

Sponsoren

Austragungsorte der Endspiele

Weblinks 
 Statistik RSSSF
 FA Cup bei thaileague.co.th

Einzelnachweise / Erläuterungen 

 
Erstveranstaltung 1980